Synjawa (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Synjawa (Rokytne, Kiew), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne
 Synjawa (Romaniw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Romaniw
 Synjawa (Sbarasch), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch